Zubří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Zubří, Stadt im Okres Vsetín
Zubří u Nového Města na Moravě, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Zubří, Ortsteil von Trhová Kamenice, Okres Chrudim